Гак:

 Гак — крик, шум.
 Гак — немецкая мера земли́ в балтийском крае, не равная, смотря по качеству почвы: рижский гак почти вчетверо больше эзельского, прочие между ними.
 Гак — кованый крюк из мягкой стали.
 Тормозной гак — элемент взлётно-посадочного устройства самолёта, предназначенный для захвата троса аэрофинишёра, используемого для посадки самолёта на палубу авианосца.
 Гак, или момордика кохинхинская, — однолетнее травянистое вьющееся растение.
 Гак — немереная величина, превышение какой-либо меры. Синонимы: с лишком, с лишним.
 Гак — верховая английская полукровная лошадь.

Фамилия 
Гак — фамилия. 
 Гак, Владимир Григорьевич (1924—2004) — советский лингвист.
 Гак, Григорий Моисеевич (1893—1971) — советский философ, политический деятель.
 Гак, Гус (род. 1937) — нидерландский футболист.
 Гак, Славко (род. 1980) — сербский ватерполист.

См. также 
  — многозначная аббревиатура

Примечания